ATP je lahko kratica za:
 adenozin trifosfat
 Association of Tennis Professionals
 ATP Oil and Gas, podjetje